Теренсай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Теренсай (бывшее Северное) — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Теренсай (бывшее Печерск) — бывшее село в Иртышском районе Паловдарской области, ликвидировано в 2004 году.

Россия 
 Теренсай — посёлок в Адамовском районе Оренбургской области.
 Теренсай — станция в Адамовском районе Оренбургской области.